El Turó de l'Ocata  és una muntanya de 764 metres al municipi de Castellar de la Ribera, a la comarca catalana del Solsonès. Al cim hi ha un vèrtex geodèsic (referència 270094001 de l'ICGC).

Referències 

Ocata